Эдишерашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Эдишерашвили, Георгий (род. 1988) — грузинский, азербайджанский борец.
 Эдишерашвили, Таймураз Викторович (род. 1973) — российский борец.